Варламов може да се отнася за:
 Алексей Варламов (р. 1963), руски писател
 Евгений Варламов (р. 1975), руски футболист
 Константин Варламов (1848-1915), руски актьор